Mikonsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mikonsaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Mikonsaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar